

Presentación previa 
Bradley Klahn era el defensor del título, pero no pudo defender el título tras perder en semifinales con Jared Donaldson.

Jared Donaldson ganó el título tras derrotar a Nicolas Meister en la final.

Cabeza de serie 

  Denis Kudla (Segunda ronda)
  Bradley Klahn (Semifinales)
  Michael Russell (Segunda ronda)
  Ryan Harrison (Primera ronda)

<ol start="5">
  Wayne Odesnik ''(Segunda ronda)
  Denys Molchanov ''(Primera ronda)
  Chase Buchanan ''(Segunda ronda)
  Jarmere Jenkins (Primera ronda)

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Maui 2015